

Населені пункти та їхні частини

 Камйонна — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Камйонна — село в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Камйонна — село в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонна — село в гміні Вінниця Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Камйонна — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Камйонна — частина села Русець у гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Камйонна — частина села Ленкавка в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Камйонна — осада в гміні Чарна Вода Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки